Аффирма́ция:
 Аффирмация (экономика)
 Аффирмация (логика)
 Аффирмация (психология) — краткая фраза, содержащая вербальную формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или установку в подсознании человека